Nabas ist

 eine Gemeinde im Département Pyrénées-Atlantique, Frankreich, siehe Nabas (Pyrénées-Atlantiques)
 eine Stadtgemeinde in der Provinz Aklan, Philippinen, siehe Nabas (Aklan)